Diezerpoort (stadspoort), een voormalige stadspoort in Zwolle
 Diezerpoort (winkelcentrum), een winkelcentrum in Zwolle
 Diezerpoort (woonwijk), een woonwijk in Zwolle